PKMS steht als Abkürzung für:

 Projekt-Kommunikations-Management-System
 Pflegekomplexmaßnahmen-Score

PKMS